AAEM steht für:

 American Academy of Emergency Medicine
 American Academy of Environmental Medicine

AAEM